Synanceiidae (stenfiskar) är en familj av fiskar. Synanceiidae ingår i ordningen kindpansrade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synanceiidae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Synanceiidae